Nicoya může znamenat:

 Nicoya (kanton)
 Nicoya (Kostarika) – město v Kostarice
 Nicoya (poloostrov) – poloostrov v Kostarice
 Nicoya (záliv) – záliv v Kostarice
 Nicoya (rod) – krab